Бирёэн () — округ в провинции Ачех. Административный центр — город Бирёэн.

История 
Округ был выделен в 2000 году из округа Северный Ачех. До мая 2003 года на его территории действовал режим военного положения из-за действий движения Свободный Ачех. В 2004 году округ стал жертвой землетрясения в Индийском океане.

Население 
Согласно переписи 2008 года, на территории округа проживало 372 799 человек.

Административное деление 
Округ Бирёэн делится на следующие районы:
 Гандапура
 Джангка
 Джёниб
 Джёмпа
 Джули
 Кота Джуанг
 Макмур
 Пандрах
 Пёдада
 Пёсанган
 Пёсанган Селатан
 Пёсанган Сиблах Круэнг
 Пёлимбанг
 Самаланга
 Симпанг Мамплам

Примечания 

Округа провинции Ачех